Rat River (engl. für „Ratten-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Rat River (Burntwood River), in Manitoba
 Rat River (Peel River), in den Nordwest-Territorien und in Yukon
 Rat River (Red River of the North), in Manitoba
 Rat River (Taltson River), in den Nordwest-Territorien

in den Vereinigten Staaten:
 Rat River (Peshtigo River), in Wisconsin 
 Rat River (Wolf River), in Wisconsin 

Rat River steht für:

 Rat River (Nordwest-Territorien), unincorporated area in den Nordwest-Territorien, Kanada
Siehe auch:
 Red River